Deze lijst van voetbalinterlands is een overzicht van alle officiële voetbalwedstrijden tussen de nationale teams van Oeganda en Tanzania. De landen hebben tot op heden 56 keer tegen elkaar gespeeld. De eerste ontmoeting, een wedstrijd tijdens de CECAFA Cup 1967, vond plaats op 3 oktober 1967 in Nairobi (Kenia). Het laatste duel, een vriendschappelijke wedstrijd, werd gespeeld in Benghazi (Libië) op 24 september 2022.

Wedstrijden

Samenvatting 

Tanzania
Oeganda